Brens (Ain)
 Brens (Tarn)